A 2013-as német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: DFL-Supercup) 2013. július 27-én került megrendezésre a dortmundi Signal Iduna Parkban. A mérkőzést a 2013-as bajnok és kupagyőztes Bayern München és a bajnoki ezüstérmes Borussia Dortmund játszotta.

Mérkőzés 
A kezdeti tapogatózó játékot követően a Dortmund szinte a semmiből szerezte meg a vezetést a hatodik percben. A Bayern játékosai eladták a labdát a saját térfelükön, Robert Lewandowski ezt kihasználva betekerte a jobb oldalról a labdát középre, amelyet Sven Bender fejelt le a földre. Tom Starke kiejtette a kezéből a labdát, Marco Reus pedig öt méterről, bevetődve fejelte a kapuba a labdát.

A második félidő elején az 54. percben Philipp Lahm nagyszerű jobb oldali beadását követően Arjen Robben bólintott senkitől sem zavartatva a bal alsó sarokba öt méterről. A középkezdést követően szinte azonnal jött a Dortmund válasza, Gündogan jobb oldali beadását Daniel Van Buyten csúsztatta gyönyörű mozdulattal a saját kapujába. Van Buyten öngólját követően Gündogan volt eredményes villámgyors kontrát követően. A Dortmund nyolcasa 15 méterről lőtte ki a kapu bal oldalát, ebben segítségére volt a kapufa is. Hét perccel később Lahm és Robben volt a főszereplő, előbbi jobb oldali beadását váltotta gólra. Robben mintegy 14 méterről lőtte ki a bal alsó sarkot fordulásból.

A Dortmund a 86. percben Lewandowski indításával Pierre-Emerick Aubameyang lépett ki, majd önzetlenül kiszolgálta Reust, aki Lahm mellett a hálóba lőtt hat méterről, kialakítva a 4-2-es végeredményét a mérkőzésnek.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 DFL-Supercup
 2012–2013-as német kupa
 2012-2013-as Bundesliga

Jegyzetek

Források
 Gólgazdag mérkőzésen hódította el a Német Szuperkupát a Dortmund – 2013. július 27., nso.hu 
 Kudarc Pep első bayernes tétmeccsén – 2013. július 27., Sporthirado.hu 

FC Bayern München
Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa